Dąbrowa Chełmińska (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Bydgoski
 Dąbrowa Chełmińska (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente